In 2002 werd het 90ste Campeonato Paraense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Pará. De competitie werd georganiseerd door de Federação Paraense de Futebol en werd gespeeld van 3 februari tot 4 juli. Paysandu werd kampioen.

Eerste toernooi

Tweede toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paraense
Para